Burford – miasto w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Burford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Burford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Burford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Burford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset